Radek Nečas – cestista ceco
 Radim Nečas – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Petr Nečas – politico ceco